Багоцкий: фамилия.

Известные носители 
 Багоцкий, Владимир Сергеевич (1920-2012) — советский электрохимик, доктор технических наук.
 Багоцкий, Сергей Юстинович (1879-1953) – русский революционер, партийный и государственный деятель.